Ignition Entertainment Limited, ведущая бизнес как UTV Ignition Games, была издателем видеоигр индийского медиаконгломерата UTV Software Communications. После того, как Walt Disney Company приобрела UTV Software Communications в качестве дочерней компании, полностью принадлежащей Walt Disney Company India, активы UTV Ignition Games были ликвидированы.

История 
UTV Ignition Games была основана как британский издатель компьютерных игр в сентябре 2001 года под названием Valecombe Limited и располагалась в Уолтемском аббатстве. Компания была переименована в Ignition Entertainment 30 марта 2002 года. Компания была сформирована на подборке небольших разработчиков и издателей, таких как Awesome Studios Арчера Маклина. В 2007 году компания была приобретена UTV Software Communications и открыла два новых филиала: Ignition Tokyo в Японии и Ignition Florida в Соединённых Штатах.

Компания, специализирующаяся на производстве игр для PlayStation Portable и Nintendo DS, выпустила подборку бюджетных игр для Game Boy Advance: Pool Paradise от Awesome Studios, а также для Nintendo DS: Zoo Keeper. Компания также опубликовала полный модельный ряд SNK в Европе, который включает в себя серию Metal Slug, серию Samurai Shodown, а также серию King of Fighters. В 2005 году у компании было запланировано несколько игр, в том числе Mercury, The King of Fighters Neowave и Pool Paradise International. Компания приобрела права на тактическую ролевую игру Spectral Force Genesis. Игра была выпущена позже в том же году в Северной Америке и Европе.

20 апреля 2007 года компания объявила о завершении сделки по приобретению UTV Software Communications, медиаконгломерата, базирующегося в Индии. 17 декабря 2007 года они объявили об открытии двух студий разработки — Ignition Florida и Ignition Tokyo. Говорили, что обе студии работают над проприетарной интеллектуальной собственностью для платформ следующего поколения. Токийская студия состояла из бывших сотрудников Clover Studio и Capcom, работавших над игрой El Shaddai: Ascension of the Metatron. 21 апреля 2009 года Ignition объявила, что они опубликуют Muramasa: The Demon Blade для Wii в Северной Америке. 22 октября они объявили, что будут публиковать Arc Rise Fantasia. Летом 2009 года Ignition Entertainment также опубликовала King of Fighters XII в Северной Америке и Европе для Xbox 360 и PlayStation 3.

2 ноября 2010 года источники из UTV подтвердили закрытие студии во Флориде. Сотрудникам была предоставлена возможность переехать в Техас или найти другую работу. Это объявление последовало за широко распространёнными обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны бывшего босса Пола Стида и нецелевом использовании средств компании. Игру, которое они создавали, Reich, завершили 2 из 9 основных уровней, что обошлось примерно в 23 миллиона долларов США. Несмотря на серьёзные неудачи, лондонский офис продолжал работать в более ограниченном объёме. Просочившиеся кадры игры были загружены на YouTube в ноябре 2010 года неизвестным источником.

Игры

Примечания